EUA kan syfta på

 EUA – ett nerlagt utvecklingslab för telefoni, samägt av Ericsson och Telia, se Ellemtel Utvecklings AB
 EUA – ett samarbetsorgan för högskolor och universitet inom Europa, se European University Association
 EUA – IOK:s kod för förenat lag från Västtyskland och Östtyskland 1956–1964, se Tysklands förenade lag i olympiska spelen
 'Eua – en ö i ögruppen Tongatapuöarna som tillhör Tonga